Глодени има више значења:

 Глодени
 Глодени (Глодени), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Глодени (Пучоаса), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Глодени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Глодени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Глодени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Глодени (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Глодени (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији